Aldemar Schiffkorn ist der Name folgender Personen:

* Aldemar Schiffkorn (Germanist) (1915–1987), österreichischer Germanist und Volksbildner
 Aldemar Schiffkorn (Kunsthistoriker) (1945–2010), österreichischer Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler